Christophe Moyon (né le  à Albert en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1987-1988 || Gothiques d’Amiens || Nationale 1A 
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1988-1989 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1B 
|| 28 || 10 || 19 || 29 || 80 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A 
|| 36 || 1 || 6 || 7 || 71 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale
|| 27 || 0 || 2 || 2 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 1991-1992 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| 33 || 1 || 7 || 8 || 58 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Gothiques d’Amiens || Nationale 1
|| 35 || 4 || 16 || 20 || 62 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Gothiques d’Amiens || Nationale 1
|| 20 || 2 || 12 || 14 || 32 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 1994-1995 || Gothiques d’Amiens || Élite 
|| 23 || 1 || 7 || 8 || 24 || 8 || 0 || 2 || 2 || 27
|-
| 1995-1996 || Gothiques d’Amiens || Élite  
|| 27 || 3 || 4 || 7 || 39 || 13 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 1996-1997 || Gothiques d’Amiens || Nationale 1A 
|| 31 || 1 || 7 || 8 || 18 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1997-1998 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| 43 || 1 || 8 || 9 || 20 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Gothiques d’Amiens || Élite 
|| 42 || 0 || 1 || 1 || 26 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Gothiques d’Amiens ||  Élite 
|| 34 || 1 || 2 || 3 || 6 || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1963
Naissance à Albert (Somme)
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Amiens hockey élite